Кабен Садыкович Беспаев (13 ноября 1925, с. Коконь, Семипалатинской области (Казахстан), СССР — 21 декабря 1993) — казахстанский деятель силовых структур.

Трудовую деятельность начал в 1942 году счетоводом в колхозе им. 18 партсъезда Жанасемейского района Семипалатинской области. В годы Великой Отечественной войны был курсантом Забайкальского военно-пехотного училища, затем Казанского танкового училища.

Биография 
Происходит из рода уак.

С 1945 - 1946 гг. - командир танка 90 механизированного полка Прибалтийского военного округа.

В 1949 году, после демобилизации из рядов Советской армии, Беспаев К.С. был направлен в органы внутренних дел. Начав службу в должности оперуполномоченного районного отдела милиции, он продолжительное время работал начальником РОВД, руководителем службы БХСС, заместителем начальника УВД. В течение 14 лет он был начальником управления внутренних дел Семипалатинской области. 

С 1968 - 1982 гг. неоднократно избирался депутатом Семипалатинского областного совета народных депутатов; являлся членом исполкома областного совета: являлся членом Семипалатинского КП Казахстана.

После ухода на пенсию продолжал активную общественную деятельность, возглавлял областной совет ветеранов органов внутренних дел.

Семья 
 Родители: Отец Беспаев Садык, Мать Беспаева Сакыш
 Супруга:Беспаева Рахилаш
 Дети: сын Беспаев Оразкен, дочери: Беспаева Гулия, Беспаева  Айгуль, Кусаинова Зауре, Джанкушукова Сауле
 Внуки:      Беспаев Тимур Оразкенович, Джанкушуков Айдар Аскарович, Кусаинов Адлен Даулетович
 Внучки:   Данара, Зарина, Анара.
правнуки: Беспаев Адлет Тимурович, Беспаев Аян Тимурович, Беспаев Аблайхан Тимурович
пра-правнук: Беспаев Кабенжан Адлетович.

Исторические факты 

8 декабря 1994 года совместным постановлением сессии городского маслихат-собрание депутатов и главы городской администрации ул. Орджоникидзе была переименована в ул. генерала Беспаева находящаяся в городе Семипалатинск

Беспаев Кабен Садыкович - Заслуженный работник МВД, первый генерал Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область) ,за 33 года деятельности в органах внутренних дел Беспаев К.С. внес большой вклад в дело укрепления правопорядка и законности в области. Им подготовлена целая плеяда работников правоохранительных органов. Его многолетний труд отмечен: Орденом Красной Звезды, Орденом Трудового Красного Знамени, медалями Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка», Нагрудный Знак "Заслуженный работник МВД СССР" и многими другими правительственными наградами.

Проводил большую общественную работу.

Примечания

Ссылки 
 Центр документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области
Депутаты Семипалатинского областного совета